Кристиан Фридрих Людвиг (, 19 мая 1751 — 8 июля 1823) — немецкий ботаник, врач, доктор медицинских наук, гинеколог, патолог, хирург, натуралист (естествоиспытатель) и переводчик.

Биография 
Кристиан Фридрих Людвиг родился в Лейпциге 19 мая 1751 года. Возможно также, что Кристиан Фридрих Людвиг родился 19 мая 1757 года.

В 1772—1777 годах он изучал медицину в Лейпциге.

В 1779 году Людвиг стал доктором медицинских наук в Лейпцигском университете.

Кристиан Фридрих Людвиг умер в Лейпциге 8 июля 1823 года.

Научная деятельность 
Кристиан Фридрих Людвиг специализировался на Мохообразных и на семенных растениях.

Научные работы 
 De munimentis planatarum. Leipzig 1776.
 De sexu muscorum detecto. Leipzig 1777.
 De membranarum ortu. Leipzig 1778.
 De Antennis. Leipzig 1778.
 De pulvere Antherarum. Leipzig 1778.
 Diss. Inaug de cinerea cerebri substantia. Leipzig 1779.
 Saunders Anfangsgrunde der praktischen Arzneikunst, aus dem englischen. Leipzig 1782.
 Progr. de suffusionis per acum curatione. Leipzig 1783
 Die neue wilde Baumzucht in einem alphabetischen Verzeichnisse aufgestellt. Leipzig 1783, 1796.
 Ludwig le Blanc’s kurzer Inbegriff aller chirurgischen Operationen; aus dem Franz. Mit Anmerkungen. 2. Teile mit Kupfern, Leipzig 1783.
 D. William Saunders Beobachtungen uber die vorzuglichen Heilkrafte der rothen Peruvianischen Rinde, aus dem englischen nach der dritten Ausgabe. Nebst einem von Hrn. Bergrath Bucholz mitgeteilten Zusatz, die Mahagonyrinde betreffend. Leipzig 1783.
 J. P. Michell ausfuhrliche Abhandlung uber die Schaambeintrennung; aus dem Lateinischen, mit Anmerkungen und Zusatzen vermehrt. Leipzig 1784.
 Lebensgeschichte des verstorbenen D. Gallisch. in Crells ehem. Annal. St. 3 (1784).
 Primae lineae anatomiae pathologicae, sive de morbosa partium coporis humani fabrica libellus. In: usus discentium. Leipzig 1785.
 P. G. Werlhof’s auserlesene Schriften uber die Fieber und andere wichtige Gegenstande der praktischen Arzneykunde. Zum Gebrauch praktischer Aerzte. Aus dem lateinischen. Kopenhagen 1785.
 Auserlesene Beytrage zur Thierarzneykunde. Leipzig 1786.
 Progr. Historiae anatomiae et physiologiae comparantis brevis expositio. Leipzig 1787.
 William Cruickshanks Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefasse oder Saugadern des menschlichen Korpers; aus dem Englischen. Mit einigen Anmerkungenund Kupfertafeln vermehrt herausgegeben. Leipzig 1789 (eigentlich 1788).
 Paul Mascagnis Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefasse oder Saugadern des menschlichen Korpers; aus den lateinischen, mit Kupfern. Mit Anmerkungen und Zusatzen vermehrt, herausgegeben. Leipzig 1789.
 Icones caviatatum thoracis et abdominis, a tergo apertarum. Leipzig 1789.
 Diss. Physiologorum atque Pathologorum de systemate absorbente vecentissima quardam decreta. Commentatio I. Leipzig 1789.
 Exercitationes academicae. Fasc. I. Leipzig 1790.
 Delectus opusculorem ad scientiam naturalem spectandium. Vol. I. Leipzig 1790.
 John Howard’s Nachrichten von den vorzuglichsten Krancken- und Pesthausern in Europa. Nebst einigen Beobachtungen uber die Pest und fortgesetzten Bemerkungen uber Gefangnisse und Krankenhauser. Aus dem englischen und mit Zusatzen des deutschen Herausgebers, welche besonders die Krankenhauser angehen. Mit Kupfern und Tabellen. Leipzig 1791 (eigentlich 1790).
 Scriptores neurologici minores selecti, sive opera minora ad anatomiam, physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. Tom. I Cum tabulis aeneis edidit, praefatus est, notulis nonnullis illustravit indicibusque auxit. Leipzig 1791, Tom. II Leipzig 1792; Tom. III Leipzig 1793, Tom. IV et ultimus. Leipzig 1795.
 W. Cruickshanks und P. Mascagnis Geschichte und Beschreibung der Saugadern des menschlichen Korpers, aus Cruickshanks neusten Ausgaben und anderen Schriften uber diesen Gegenstand. Mit Kupfern. Leipzig 1794.
 Tabellarische Uebersicht der Geschichte der Thierheilkunde. Leipzig 1794.
 Grundriss der Naturgeschichte der Menschenspeeles, fur akademische Vorlesungen entworfen. Mit 5. Kupfertafeln. Leipzig 1796.
 Progr. de diagnostices morbum fontibus. Leipzig 1796.
 Epitome Entomologiae Fabricianae. Leipzig 1797.
 De quarundam aegritudinum humani corporis sedibus et causis. Leipzig 1798 (mit 16. Kupfertafeln).
 Karl Friedrich Dietrichs Pflanzenreich. 3. Bd. Leipzig 1798—1799.
 Nachricht von der am 31. Januar 1780 zu Leipzig gestifteten naturforschenden Gesellschaft. Leipzig 1799.
 Erste Aufzahlung der bis jetzt in Sachsen entdeckten Infekten; im Namen der Linneischen Socitat herausgegeben. Leipzig 1799.
 Handbuch der Botanik, zu Vorlesungen fur Aerzte und Oekonomen. Mit Kupfern. Leipzig 1800.
 Studien fur die neuen Gartenkunstler. Leipzig 1802.
 Handbuch der mineralogie nach A. A. Werner, zu Vorlesungen entworfen. 1. Teil: Oryctognosie. Mit einer Farbentabelle und vier Kupfertafeln. Leipzig 1803 2. Teil: von den Gebirgsarten und Versteinerungen, nebst einigen geognostischen Fragmenten und Beylagen. Mit vie Sippschaftstafeln. Leipzig 1804.
 Progr. Historiae insttionis variolarum humanarum et vaccianarum comparatio. Specimen I—VI. Leipzig 1803—1808.
 Progr. Diagnostices chirurgicae fragmenta I et II.: De anevrysmate vero interno. Leipzig 1805 Introductio in rem litterariam praxeos medicae; oder Einleitung in die Bucherlunde der praktischen Medicin; zum Gebrauche praktischer Aerzte, und zu Vorlesungen bestimmt. Leipzig 1806.
 Progr. Catalecta litteraria physica et medica. I. Leipzig 1806 II und III. Leipzig 1808.
 Progr. de mulomedicina in civitate regenda. Leipzig 1807.
 Progr. de venaesectione inselici. Leipzig 1807.
 Progr. I—VIII. de nosogenia in vasculis minimis. Leipzig 1809—1819.
 Progr. I—IV. Series epistolarum virorum celeberrimorum praeteriti seculi ad C. G. Ludwig.
 Prof. Med. Lips. Scriptorum. Leipzig 1809—1812.
 Progr. I—II Initia saunae Saxonicaae. Leipzig 1810.
 Ueber die Ausermittlung eines Medicinalfonds in einem Staate. Leipzig 1811.
 Progr. de artis obstetriciae in academia et civitate Lipsiensi incrementis. Leipzig 1811.
 Progr. I—II. de damno et calamitate, quae in sanitatem publicam et societatem ex perpetuo bello redundat. Leipzig 1814—1815.
 Progr. I—IV. Adversaria ad medicinam publicam. Leipzig 1816.
 Progr. I—II. Saxonia merita in medicinam publicam, ab a. 1768 ad a. 1818. Leipzig 1818.
 Progr. Historia insitionis variolarum vaccinarum Continuat. I. Leipzig 1820.
 Progr. I—II. de diastasi. Leipzig 1820.

Примечания

Литература 
 Georg Christoph Hamberger, Johann Georg Meusel: Das gelehrte Teutschland, oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. Mayerische Buchhandlung, Lemgo, 1797, Bd. 4, S. 526; 1803, Bd. 10, S. 231; 1805, Bd. 11, S. 499; 1810, Bd. 14, S. 464; 1821, Bd. 18, S. 586.
 Friedrich August Weiz: Das gelehrte Sachsen oder Verzeichniss derer in den Churfurstl. Sachs. und incorporirten Landern jetztlebenden Schriftsteller und ihrer Schriften. Carl Friedrich Schneider, Leipzig, 1780.
 Friedrich Bulau: Geschichte des Sachsischen Volkes und Staates. Hinrichische Buchhandlung, Leipzig, 1853, 3. Bd. S. 291.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Christian Friedrich Ludwig
 Geschichte des Sachsischen Volkes und Staates (fortgesetzt von F. Bulau)
 Das gelehrte Teutschland, oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Том 4
 Historische Vorlesungsverzeichnisse der Universitat Leipzig: Christian Friedrich Ludwig
 Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Том 23
 Professorenkatalog der Universitat Leipzig. Catalogus professorum lipsiensis: Prof. Dr. med. Christian Friedrich Ludwig
 Virtual International Authority File: Christian Friedrich Ludwig, 1751—1823

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии
Гинекологи Германии
Хирурги Германии
Переводчики по алфавиту
Переводчики Германии
Ректоры Лейпцигского университета
Члены Гёттингенской академии наук